Heterobostrychus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre Lesne 1898. Heterobostrychus ingår i familjen kapuschongbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kapuschongbaggar
Heterobostrychus